DBZ est un sigle pouvant signifier :
 Dragon Ball Z, une série télévisée d'animation japonaise, suite de Dragon Ball ;
 .

dBZ est le symbole :
 du décibel Z, une unité de mesure logarithmique de la réflectivité (Z) en météorologie.